Molekulska formula -{C18H36}- se može odnositi na:

 Oktadecen
 Tetra-tert-butiletilen